Joan Tomás Campasol – calciatore spagnolo
 Joan Tomàs Noguera – cestista spagnolo